Kilometerstein steht für:

 Kilometerstein, eine Entfernungsangabe an Straßen
 Der Kilometerstein, Liederbuch aus dem Ludwig Voggenreiter Verlag

Siehe auch
 Wegstein (Begriffsklärung)